Каплер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каплер, Алексей Яковлевич (1903—1979) — советский кинодраматург.
 Каплер, Крис (род. 1967) — американский спортсмен по конному спорту; соревнуется в конкуре. См. также 
 Квик-каплер — это элемент соединения различных частей строительного оборудования, позволяющее произвести быстрое снятие (установку) навесного оборудования.